Az MLSZ úgy döntött áttér a naptári év szerinti bajnokságra (tavaszi-őszi), ezért 1950-ben „fél bajnokságot” rendeztek. A létszámot is tizennégyre változtatták, ezért négy csapat esett ki és csak kettő jutott fel. A politikai vezetés létre akart hozni egy nemzetközi szintű klub csapatot, a Budapesti Honvédot szemelték ki erre, így került Grosics Gyula és Kocsis Sándor a csapatba.

Az 1950-es őszi bajnokságot ismét a Budapesti Honvéd nyerte szoros vetélkedésben az MTK-Textilessel, csak az idény végi rangadón nyert 6:3 ra a Honvéd, és dőlt el a bajnoki cím is. A kieső Postás SE, Budapesti Előre SC, Bőripari DSE és Tatabányai Tárna helyére a SORTEX és a Szegedi Honvéd jutott be.

Végeredmény 

A bajnok Budapesti Honvéd SE játékosai
Grosics Gyula (15) – Rákóczi László (15), Patyi Mihály (15), Városi György (10) – Bozsik József (14), Bányai Nándor (15) – Budai II László (15), Kocsis Sándor (15), Horváth István (11), Puskás Ferenc (15), Babolcsay György (15).
Játszott még: Tóth III Ferenc (6), Budai I László (4), Vad István (2), Gyulai László (2), Cserjés István (2), Garamvölgyi Ágoston (1).
Edző: id. Puskás Ferenc
Az ezüstérmes Bp. Textiles játékosai
Gellér Sándor (15) – Kovács II József (15), Börzsei János (15), Lantos Mihály (15) – Kovács I Imre (14), Kovács IV István (14) – Sándor Károly (13), Hidegkuti Nándor (14), Palotás Péter (15), Hegedűs András (14), Bosánszky Jenő (15).
Játszott még: Szolnok István (9), Kárász Endre (5), Palotás János (1), Samu Imre (1).
Edző: Bukovi Márton
A bronzérmes Bp. Dózsa játékosai
Henni Géza (15) – Szűcs Sándor (10), Nagymarosi Mihály (13), Balogh Sándor (7) – Fürjes Imre (15), Vinkovcs Pál (9) – Egresi Béla (15), Virág István (11), Deák Ferenc (14), Várnai Lajos (11), Tóth Mihály (13).
Játszott még: Fábián Zoltán (8), Farsang Endre (8), Szusza Ferenc (8), Horváth Károly (7), Fejes László (4),  Halasi Béla (2), Molnár Lajos (2), Szigeti Ferenc (2), Gulyás Géza (k.) (1), Krasznai László (1).
Edző: Opata Zoltán

Kereszttáblázat* 

 Az eredmények duplán szerepelnek.

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok